

Статистика запусков

По стране оператора запуска

Примечания

По определенным операторам запуска

Примечания